Callegari ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Paolo Callegari (1909–1982), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Giorgio Callegari (1936–2003), brasilianischer Presbyter und Soziologe
 Giuseppe Callegari (1841–1906), italienischer römisch-katholischer Kardinal

Siehe auch:
 Calegari